Amerikai Egyesült Államok
 Ellsworth (Connecticut)
 Ellsworth (Illinois)
 Ellsworth (Indiana)
 North Terre Haute (Indiana), korábbi neve Ellsworth
 Ellsworth (Iowa)
 Ellsworth (Kansas)
 Ellsworth (Maine)
 Ellsworth (Michigan) 
 Ellsworth (Minnesota)
 Ellsworth (Missouri)
 Ellsworth (Nebraska)
 Ellsworth (New Hampshire)
 Ellsworth (Ohio)
 Ellsworth (Pennsylvania)
 Ellsworth (város, Wisconsin)
 Ellsworth (falu, Wisconsin)
 Ellsworth megye (Kansas)
 Ellsworth Township (Michigan)
 Ellsworth Township (Minnesota)